XXI Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się w dniach 11–12 lipca 2015 roku w Gnieźnie w formie turnieju finałowego poprzedzonego turniejami półfinałowymi i regionalnymi rozgrywanymi od września 2014 roku.

Zawody zostały rozegrane systemem turniejowym składającym się z trzech etapów. Pierwszy stanowiły rozgrywki eliminacyjne w czterech regionach, na które zostały podzielone uczestniczące drużyny. Czołowe szóstki z każdego regionu awansowały do fazy półfinałowej, w której zaplanowano dwa turnieje w dwunastozespołowej obsadzie. W również dwunastozespołowym turnieju finałowym zmierzyć się miały drużyny, które w swoich półfinałach zajęły miejsca w pierwszej szóstce. Jedynie finał został zorganizowany w ciągu dwóch dni, pozostałe zawody były jednodniowe.

Turniej finałowy został przeprowadzony na posiadającym sztuczną nawierzchnię Stadionie Miejskim w Gnieźnie. Liczące dziesięciu zawodników zespoły rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch grup, po czym czołowa dwójka z każdej z grup awansowała do półfinałów. W zawodach niepokonana okazała się Lechia Gdańsk zdobywając tym samym szósty z rzędu tytuł mistrza kraju, a najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano przedstawiciela triumfatorów Mateusza Zajkowskiego.

Regiony

Południe 
 Budowlani Lublin 52/4
 KS Rugby Ruda Śląska 41/4
 RC Częstochowa 30/4
 Juvenia Kraków 24/3
 AZS Rzeszów 15/3
 Rugby Bielsko 12/3
 Biało-Czarni Nowy Sącz 11/1
 Czarni w Bytomiu 6/2
 RC Sanok 5/3

Północ 
 Lechia Gdańsk 52/4
 Arka Gdynia 51/4
 AZS AWFiS Gdańsk 41/4
 RK Unisław 36/4
 Ogniwo Sopot 24/4
 Szarża Grudziądz 22/4
 RK Szczecinek 7/3
 Czarni Pruszcz Gdański 3/1
 Toruński Klub Rugby 2/2

Zachód 
 Tytan Gniezno 57/4
 Husar Bolesławiec 43/4
 AZS ZUT Szczecin 28/3
 Sparta Jarocin 22/4
 Kaskada Szczecin 20/4
 Miedziowi Lubin 14/4
 Posnania Poznań 11/1
 Chaos Poznań 9/1
 Black Gryffin Świdnica 6/4
 Lokomotywa Wolsztyn  6/2

Centrum 
 RC Orkan Sochaczew 37/3
 Legia Warszawa 31/4
 GRC Łódź 30/4
 Rugby Białystok 22/4
 Skra Warszawa 14/1
 AZS Haka Warszawa 12/4
 RK Zduńska Wola 7/1
 Fabrykanci Pabianice 3/3

Półfinały

Grupa centralno-południowa (Częstochowa) 
 RC Orkan Sochaczew
 Budowlani Lublin
 KS Rugby Ruda Śląska
 RC Częstochowa
 Juvenia Kraków
 Legia Warszawa
 AZS Haka Warszawa
 Gentlemen's RC Łódź
 Rugby Białystok
 Fabrykanci Pabianice

Grupa zachodnio-północna (Bolesławiec) 
 Lechia Gdańsk
 Arka Gdynia
 Tytan Gniezno
 Husar Bolesławiec
 RK Unisław
 Ogniwo Sopot
 Szarża Grudziądz
 Black Gryffin Świdnica
 Kaskada Szczecin
 Sparta Jarocin
 Miedziowi Lubin

Finał

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9–11

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona PZR

2015
2015 w rugby union
2015 w polskim sporcie